Amfidròmia (en llatí Amphidromia, en grec antic ἀμφιδρόμια) era un festival familiar que se celebrava a la ciutat Atenes en l'època clàssica, en el qual els infants nounats eren introduïts a la família i rebien el seu nom. No hi havia cap dia concret per celebrar-la, però mai es feia immediatament després del naixement, ja que es creia que una majoria de nens moria abans dels set dies, i s'esperava per la festa que hagués passat aquest període, quan hi havia més probabilitats de què seguís viu.

Suides diu que el festival se celebrava al cinquè dia del naixement, quan les dones que havien ajudat al part es rentaven les mans, però això només s'aplicava als naixements reials. A l'amfidròmia hi assistien els amics i parents dels pares que portaven regals, entre els que es mencionen la sípia i el pòlip i la festa es feia generalment al vespre. La casa era decorada amb branques d'olivera si el nascut era mascle i amb garlandes de llana si era femella. Segons Ateneu de Nàucratis els convidats havien d'estar més aviat alegres.

El nascut era passejat a l'entorn del foc per la seva cuidadora (ἀμφιδρόμος "amphidromos" vol dir córrer al voltant) i així era presentat als déus de la casa i a la família, i rebia el nom tenint com a testimonis tots els convidats, cosa que era la més important de la celebració. Sembla que els convidats també passejaven o ballaven al voltant del foc. De vegades aquesta festa s'anomenava segons el dia en què se celebrava, si era el setè portava el nom de ἑβδόμαι ("hebdomai", setè dia) o bé δεκάτη ("dekáte") si era el desè dia.

Referències 

Festivals de l'antiga Atenes